kamoro (umar, umari)
 yeretuar (umar, umari)